Asea Brown Boveri, een multinational met hoofdkantoor in Zwitserland
VOS/ABB, een Nederlandse vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Assurantie van de Belgische Boerenbond, een Belgische verzekeringsmaatschappij
Australian Barley Board, een Australische organisatie die zich met gerst bezighoudt
ABB (artsenvereniging), voormalige Nederlandse artsenvereniging voor bio-fysische geneeskunde en bio-informatietherapie
Actief biologisch beheer, een pakket van maatregelen om troebele meren weer helder te maken
Algemene bestedingsbelasting, een rijksbelasting in Caribisch Nederland.